Première Division 2002/03 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2002/03 (Togo), voetbalcompetitie in Togo